Brinjeva gora je lahko:

 Brinjeva gora nad Zrečami, vzpetina med Zrečami ter Malahorno (Občina Oplotnica) s cerkvijo Matere Božje ter istoimenskim zaselkom (ki uradno spada pod Zreče)
 Brinjeva gora nad Prevaljami